Christianus Cornelius Uhlenbeck (1866-1951), linguiste, fils de Peter Frederick et cousin du père de George et Eugenius Marius
 (1840-1897), vice-amiral néerlandais, fils d'
 (1913-2003), linguiste et indianiste, frère de George
George Uhlenbeck (1900-1988), physicien américain d'origine néerlandaise
 (1815–1888), homme politique néerlandais, ministre des colonies
Karen Uhlenbeck (1942-), mathématicienne américaine
 (1816-1882), lieutenant-colonel de la marine néerlandaise

Patronyme néerlandais